

Села 
 Гаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Тишківська сільська громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Гаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада (в минулому — Маловисківський район)